Le quai Jean-Moulin, en référence au haut-fonctionnaire et résistant français Jean Moulin (1899-1943), peut désigner :

 Le quai Jean-Moulin à Lyon ;
 Le quai Jean-Moulin à Rouen ;
 Le quai Jean-Moulin à Sens.

Homonymie de toponyme